Herdejürgen ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Herdejürgen (* 1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Helga Herdejürgen (1938–2001), deutsche Klassische Archäologin